Myriodontium är ett släkte av svampar. Myriodontium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myriodontium